La Frailesca puede referirse a:

 La Fraylesca, Región económica, social y cultural del estado de Chiapas.
 XXIII Distrito Electoral de Chiapas. La Frailesca., Distrito electoral del estado de Chiapas.